Hierba del amor puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anemone palmata;
 el nombre común de la planta Coronilla scorpioides; o
 el nombre común de la planta '''''Ranunculus arvensis.